Стобеус:

 Стобеус — дворянский род.
 Стобеус, Килиан (1690—1742) — шведский врач, натуралист (естествоиспытатель), историк.